Die Three Rivers Capital Pittsburgh Open 2017 fanden vom 2. bis 5. Februar 2017 in Pittsburgh, Pennsylvania in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Kategorie PSA 25. 

Sieger der letzten Austragung 2015 war Karim Abdel Gawad, der in diesem Jahr am parallel stattfindenden Turnier in Linköping teilnahm. Sieger wurde der topgesetzte Zahed Mohamed, der sich im Endspiel gegen Ivan Yuen mit 12:10, 11:9, 7:11 und 11:7 durchsetzte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Andrew Douglas einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2016/17
2017